Дружба (deutsch transkribiert Druschba, Transliteration: Družba; russisch und bulgarisch für „Freundschaft“) ist der Name folgender Orte:

in Bulgarien:
 die frühere Bezeichnung eines Seebades, siehe Sweti Konstantin
 ein Dorf im Nordosten Bulgariens in der Gemeinde Widin, siehe Druschba (Widin)

in Kasachstan:
 ein Ort an der chinesischen Grenze, siehe Dostyk

in Russland:
 eine Siedlung in der Republik Adygeja, siehe Druschba (Adygeja)
 ein Dorf in der Region Altai, Rajon Aleisk, siehe Druschba (Region Altai, Aleisk)
 eine Siedlung in der Region Altai, Rajon Schipunowo, siehe Druschba (Region Altai, Schipunowo)
 eine Siedlung in der Region Altai, Rajon Toptschicha, siehe Druschba (Region Altai, Toptschicha)
 eine Siedlung in der Region Altai, Rajon Ust-Kalmanka, siehe Druschba (Region Altai, Ust-Kalmanka)
 eine Siedlung in der Region Altai, Rajon Zelinnoje, siehe Druschba (Region Altai, Zelinnoje)
 ein Dorf in der Republik Baschkortostan, siehe Druschba (Baschkortostan)
 eine Siedlung in der Oblast Belgorod, siehe Druschba (Belgorod)
 eine Siedlung in der Oblast Brjansk, Rajon Djatkowo, siehe Druschba (Brjansk, Djatkowo)
 eine Siedlung in der Oblast Brjansk, Rajon Nowosybkow, siehe Druschba (Brjansk, Nowosybkow)
 ein Dorf in der Region Chabarowsk, siehe Druschba (Chabarowsk)
 eine ehemalige Siedlung städtischen Typs in der Republik Dagestan, Rajon Buinaksk, siehe Druschba (Dagestan, Buinaksk)
 ein Dorf in der Republik Dagestan, Rajon Kajakent, siehe Druschba (Dagestan, Kajakent)
 eine Siedlung in der Oblast Jaroslawl, Rajon Nekous, siehe Druschba (Jaroslawl, Nekous)
 ein Dorf in der Oblast Jaroslawl, Rajon Rybinsk, siehe Druschba (Jaroslawl, Rybinsk)
 eine Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Prawdinsk, siehe Druschba (Kaliningrad); bis 1946 Stadt Allenburg (Ostpreußen)
 einer Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Selenogradsk, siehe Druschba (Kaliningrad, Selenogradsk); bis 1946 Kirschappen
 ein Dorf in der Republik Karatschai-Tscherkessien, siehe Druschba (Karatschai-Tscherkessien)
 eine Siedlung in der Oblast Kostroma, siehe Druschba (Kostroma)
 eine Siedlung in der Oblast Lipezk, siehe Druschba (Lipezk)
 ein Dorf in der Republik Mari El, siehe Druschba (Mari El)
 eine Siedlung in der Oblast Moskau, siehe Druschba (Moskau)
 eine Siedlung in der Oblast Nischni Nowgorod, siehe Druschba (Nischni Nowgorod)
 eine Siedlung in der Republik Nordossetien-Alanien, siehe Druschba (Nordossetien-Alanien)
 ein Dorf in der Oblast Orenburg, siehe Druschba (Orenburg)
 ein Dorf in der Oblast Orjol, siehe Druschba (Orjol)
 eine Siedlung in der Region Perm, siehe Druschba (Perm)
 ein Dorf in der Region Primorje, siehe Druschba (Primorje)
 eine Siedlung in der Oblast Samara, Rajon Besentschuk, siehe Druschba (Samara, Besentschuk)
 eine Siedlung in der Oblast Samara, Rajon Sysran, siehe Druschba (Samara, Sysran)
 ein Dorf in der Oblast Smolensk, Rajon Schumjatschi, siehe Druschba (Smolensk, Schumjatschi)
 ein Dorf in der Oblast Smolensk, Rajon Wjasma, siehe Druschba (Smolensk, Wjasma)
 eine Siedlung in der Region Stawropol, siehe Druschba (Stawropol)
 eine Siedlung in der Oblast Swerdlowsk, siehe Druschba (Swerdlowsk)
 eine Siedlung in der Oblast Tambow, siehe Druschba (Tambow)
 eine Siedlung in der Republik Tatarstan, Rajon Mamadysch, siehe Druschba (Tatarstan, Mamadysch)
 ein Dorf in der Republik Tatarstan, Rajon Menselinsk, siehe Druschba (Tatarstan, Menselinsk)
 ein Dorf in der Republik Tatarstan, Rajon Sarmanowo, siehe Druschba (Tatarstan, Sarmanowo)
 eine Siedlung in der Republik Tschetschenien, siehe Druschba (Tschetschenien)
 ein Dorf in der Oblast Tula, Rajon Kamenski, siehe Druschba (Tula, Kamenski)
 eine Siedlung in der Oblast Tula, Rajon Kimowsk, siehe Druschba (Tula, Kimowsk)
 ein Dorf in der Oblast Tula, Rajon Schtschokino, siehe Druschba (Tula, Schtschokino)
 ein Dorf in der Oblast Twer, siehe Druschba (Twer)
 eine Siedlung in der Oblast Uljanowsk, Rajon Maina, siehe Druschba (Uljanowsk, Maina)
 eine Siedlung in der Oblast Uljanowsk, Rajon Uljanowsk, siehe Druschba (Uljanowsk)
 eine Siedlung in der Oblast Wologda, siehe Druschba (Wologda)
 ein Weiler in der Oblast Woronesch, Rajon Nischnedewizk, siehe Druschba (Woronesch, Nischnedewizk)
 ein Weiler in der Oblast Woronesch, Rajon Repjewo, siehe Druschba (Woronesch, Repjewo)

in der Ukraine:
 eine Stadt in der Oblast Sumy, Rajon Jampil, siehe Druschba (Stadt)
 eine Siedlung städtischen Typs in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Druschba (Korosten)
 eine Siedlung städtischen Typs in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil siehe Druschba (Ternopil)
 eine Siedlung städtischen Typs in der Oblast Tschernihiw, Rajon Itschnja, siehe Druschba (Itschnja)
 ein Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Winkiwzi, siehe Druschba (Winkiwzi)
 ein Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky, siehe Druschba (Krynytschky)
 ein Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krywyj Rih, siehe Druschba (Krywyj Rih)
 ein Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nikopol, siehe Druschba (Nikopol)
 ein Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Wolodarka, siehe Druschba (Wolodarka)
 ein Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Kompanijiwka, siehe Druschba (Kompanijiwka)
 ein Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Reschetyliwka, siehe Druschba (Reschetyliwka)
 ein Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Radywyliw, siehe Druschba (Radywyliw)
 ein Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Druschba (Melitopol)
 ein Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Welyka Pyssariwka, siehe Druschba (Welyka Pyssariwka)
 ein Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Murowani Kuryliwzi, siehe Druschba (Murowani Kuryliwzi)
 eine Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnohrad, siehe Druschba (Krasnohrad)
 eine Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut, siehe Druschba (Bachmut)
 eine Siedlung in der Oblast Luhansk, Rajon Sjewjerodonezk, siehe Druschba (Sjewjerodonezk)
 eine Siedlung in der Oblast Odessa, Rajon Rosdilna, siehe Druschba (Rosdilna)

in Weißrussland:
 ein Dorf im Rajon Brest in Weißrussland, siehe Druschba (Tscharnautschyzy)

Druschba oder Druzhba steht außerdem für:

 einen Asteroiden des Hauptgürtels, (1621) Druzhba
 eine insbesondere unter Sozialisten und Kommunisten verbreitete Grußformel, siehe Freundschaft (Gruß)
 eine russisch-europäischen Erdöl-Pipeline, siehe Erdölleitung Freundschaft
 eine Erdgas-Pipeline, siehe Druschba-Trasse
 ein ukrainisches Segelschulschiff, siehe Druzhba (Schiff)
 den Fußballverein Druschba Maikop
 eine Anzahl unterschiedlicher Typen von benzingetriebenen Motorsägen aus sowjetischer Produktion
 Lake Druzhby, Antarktis